El apellido de origen anglosajón Hendrick puede hacer referencia a:

Gente 
Burton J. Hendrick (1858-1936), historiador estadounidense;
George Hendrick (n. 1949), jugador de béisbol estadounidense;
Harvey Hendrick (1897-1941), jugador de béisbol estadounidense;
Hendrick Tejonihokarawa (c.1660 – c.1735), líder Mohawk;
Hendrick Theyanoguin (1692–1755), líder Mohawk, usualmente confundido con el anterior;
John Kerr Hendrick (1849-1921), político estadounidense;
Kenny Hendrick (n.1969), piloto de automóviles estadounidense;
Mark Hendrick (n. 1958), político inglés;
Mike Hendrick (n. 1948), jugador de cricket inglés;
Paul Hendrick (n. 1956), comentarista de la radio canadiense;
Ray Hendrick (1929-1990), piloto de automóviles estadounidense;
Rick Hendrick (n. 1949), empresario del mundo de las carreras de automóviles en los EE. UU.;
Ricky Hendrick (1980-2004), piloto de automóviles estadounidense;
Thomas Augustine Hendrick (1849-1909), obispo católico estadounidense;

Otros 
Hendrick Motorsports, equipo de la NASCAR perteneciente a Rick Hendrick.